Het dubbelspel tennis voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats van zaterdag 24 juli tot en met vrijdag 30 juli 2021. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Regerend olympisch kampioen waren de Spanjaarden Marc López en Rafael Nadal, die hun titel niet verdedigden. Er werd gespeeld in het Ariake tennispark met hardcourt als ondergrond. Elke wedstrijd telde maximaal drie sets, dit waren de eerste Spelen waarbij de derde set wordt vervangen door een match-tiebreak. Acht duo's kregen vooraf een geplaatste status, waardoor ze elkaar ontliepen bij de loting die plaatsvond op 22 juli. Namens Nederland namen Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer deel; de Belgische vertegenwoordiging bestond uit Sander Gillé en Joran Vliegen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft 

Mannendubbel